Un Oficial de Rescate en Combate (del inglés: Combat Rescue Officer, o por sus siglas, CRO) es una especialidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para formarse como Oficial Especial de Guerra (Special Warfare Officer). En el Código de Especialidades de la Fuerza Aérea dicho campo se define con la secuencia 19ZXC, y el puesto se creó para reforzar las capacidades de rescate del personal de Guerra Especial de la Fuerza Aérea dando un papel de liderazgo a un Oficial que cuenta con un conjunto de habilidades operativas similares a los que poseen los pararescatadores rasos (enlisted rank). La especialidad de Oficial de Rescate en Combate engloba el comando y control combatiente directo de operaciones de Búsqueda y Rescate en Combate. Caen bajo su competencia la planificación, gestión y puesta en marcha de seis cometidos dentro del marco de las operaciones de Búsqueda y Rescate en Combate: preparar, informar, dar apoyo, rescatar y reintegrar tanto a personal como material que se hallan en zonas aisladas. Los Oficiales de Rescate en Combate llevan a cabo una planificación a nivel estratégico, táctico y operacional, brindan su veteranía al personal de combate, dirigen misiones de rescate donde se halla el personal de recuperación en el teatro de operaciones y realizan operaciones especiales de combate.

Historia

La especialidad de Oficial de Rescate en Combate fue creada el 8 de Diciembre de 2000.En 2001 se asignaron los primeros tres Oficiales de Rescate en Combate, el Coronel Vincent Savino, primer comandante del 38º Escuadrón de Rescate, fue puesto en servicio activo ese mismo año.

Referencias